Navarredonda är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Navarredonda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Navarredonda är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Navarredonda. Runt Navarredonda är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miraflores de la Sierra,  km söder om Navarredonda. I omgivningarna runt Navarredonda 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid
Kontrollbehov inkommande wikilänkar